Les Macronaria constituent un clade de dinosaures sauropodes existant depuis le Jurassique moyen (le Bathonien) jusqu'au tout début du Crétacé. Ils vivaient dans ce qui est actuellement l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Europe, l'Asie, l'Afrique et l'Australie. Le nom signifie "larges naseaux" (du grec makros 'gros' + Latin nares 'narine'), en référence aux grandes ouvertures nasales situées sur le crâne qui devaient certainement supporter des chambres de résonance. Les Macronaria sont constitués de deux groupes principaux : la famille des Camarasauridae, et celle des Titanosauriformes. Les Titanosauriformes regroupent les Brachiosauridae et les Titanosaures et constituent un des groupes de sauropodes le plus large. Cette famille comprend également les dinosaures connus les plus longs, les plus grands et les plus massifs.

Systématisation 
 Clade Macronaria
 Famille Haplocanthosauridae?
 Super-famille Camarasauromorpha
 Europasaurus
 Galveosaurus
 Janenschia
 Tehuelchesaurus
 Brontomerus
 Famille Camarasauridae
 Branch Laurasiformes
 Clade Titanosauriformes
 Baotianmansaurus
 Duriatitan
 Fusuisaurus
 Huabeisaurus
 Daanosaurus
 "Ischyrosaurus"
 Lapparentosaurus
 Famille Bothriospondylidae
 Famille Brachiosauridae
 Famille Huanghetitanidae
 Famille Pleurocoelidae
 Branch Somphospondyli
 Angolatitan
 Daxiatitan
 Sauroposeidon
 Dongbeititan
 Dongyangosaurus
 Erketu
 Phuwiangosaurus
 Qiaowanlong
 Famille Euhelopodidae
 Node Titanosauria

Phylogénie 
Le cladogramme ci-dessous reprend celui établi par José Luis Barco Rodríguez (2010)

Le cladogramme ci-dessous reprend celui établi par José L. Carballido, Oliver W. M. Rauhut, Diego Pol et Leonardo Salgado (2011).

Annexes

Articles connexes 
 Liste de dinosaures

Bibliographie

Liens externes

Références taxinomiques

Notes et références 

Sauropoda
Taxon fossile décrit en 1997